Lo Championnat National 2014-2015 è stata la 18ª edizione del terzo livello del campionato di calcio francese. La stagione è iniziata l'8 agosto 2014 e si è conclusa il 22 maggio 2015.

Stagione

Novità 
Al termine della stagione precedente sono stati promossi in Ligue 2 2014-2015 l'Orléans e il Gazélec Ajaccio, mentre sono stati retrocessi in CFA il Vannes e l'Uzès Pont du Gard. Nonostante si fosse classificato al secondo posto, al Luzenac è stata rifiutata la licenza per partecipare alla Ligue 2 per inadempienze finanziarie. Il Carquefou ha rinunciato a partecipare allo Championnat National per mancanza di fondi.

Dalla Ligue 2 2013-2014 sono stati retrocessi il CA Bastia e l'Istres. Dalla CFA 2013-2014 sono stati promossi lo Chambly, l'Épinal, il Consolat Marseille e l'Avranches M.S.M..

Formula 
Le 18 squadre partecipanti si affrontano in un turno di andata e ritorno per un totale di 34 partite. Le prime tre classificate sono promosse in Ligue 2, mentre le ultime tre classificate sono retrocesse in CFA.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Verdetti finali 
 Red Star, Paris FC e Bourg-Péronnas promossi in Ligue 2 2015-2016.
 Le Poiré-Sur-Vie, Colomiers, Istres ed Épinal retrocessi in CFA 2015-2016.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
Championnat National